Алагоиньяс:

 Алагоиньяс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Алагоиньяс — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.